Fabian Frei (Frauenfeld, 8 januari 1989) is een Zwitsers voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. Hij verruilde Mainz 05 in januari 2018 voor FC Basel. Frei maakte in 2011 zijn debuut in het Zwitsers voetbalelftal.

Clubcarrière 
Op 22 juli 2007 maakte Frei zijn debuut voor FC Basel in de competitiewedstrijd tegen FC Zürich (1–0 winst). In 2009 werd hij verhuurd aan FC Sankt Gallen, waarvoor hij twee seizoenen speelde. Vanaf seizoen 2011/2012 kwam hij weer uit voor FC Basel. Na acht jaar onder contract te hebben gestaan bij Basel, tekende Frei in juni 2015 een contract tot medio 2019 bij Mainz 05, de nummer elf in de Bundesliga het voorgaande seizoen. In de winterstop van het seizoen 2017/18 keerde hij terug bij FC Basel, waar hij tekende tot medio 2022.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 18 juni 2022.

Interlandcarrière 
Frei maakte zijn debuut in het nationale team van Zwitserland op 7 oktober 2011 in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. Frei nam met het Zwitsers olympisch voetbalelftal onder leiding van bondscoach Pierluigi Tami deel aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Daar werd de ploeg in de voorronde uitgeschakeld na een gelijkspel tegen Gabon (1–1) en nederlagen tegen Zuid-Korea (1–2) en Mexico (0–1).

Erelijst

Referenties 

Zwitsers voetballer
Zwitsers olympisch deelnemer